Mitigace (z lat. mītigō zjemňovat, zmírňovat, z agō, činit a mītis, jemný, měkký, mírný) je pojem označující zmírňování, snížení škodlivosti následků nějakého fenoménu, ať už dlouhodobějšího (např. mitigace změny klimatu), nebo akutnějšího (jako např. mitigace / zmírnění v nouzovém řízení).

Pojmy